Кривко (до 1948 года Вехмайнен, ) — деревня в  Сосновском сельском поселении Приозерского района Ленинградской области.

Название 
Название Вехмайнен происходит от финского vehmas — пышный.

В 1948 году советские переселенцы выбрали деревне Вехмайнен новое название Садовая, затем изменили его на Мичуринская, но вскоре название вновь изменили на Кривково, которое затем трансформировалось в Кривко.

Развернутое обоснование появилось в печати позднее — «в память капитана Кривко Д. З., павшего смертью храбрых 11 июля 1944 года за освобождение селения Вехмайнен». Кривко Дмитрий Захарович, родился 2 августа 1914 года, командовал пулеметной ротой одного из полков 10-й стрелковой дивизии 115-го стрелкового корпуса. Политрук Д. З. Кривко погиб 11 июля 1944 года, похоронен на кладбище в посёлке Мичуринское.

Переименование было закреплено указом Президиума ВС РСФСР от 13 января 1949 года.

История 
Деревня Вехмайнен, или Вегмас, упоминается в новгородских налоговых книгах с 1500 года, в ней насчитывалось 17 налогооблагаемых дворов.

Основными занятиями жителей было хлебопашество и лесозаготовки. До войны в деревне имелся свой стадион. Жители увлекались, главным образом, футболом и лыжными гонками. 

До 1939 года деревня Вехмайнен входила в состав волости Рауту Выборгской губернии Финляндской республики.

С 1 мая 1940 года — в составе Раутовского поссовета Раутовского района.

С 1 июля 1941 года по 31 мая 1944 года финская оккупация.

С 1 января 1945 года — в составе Раутовского сельсовета Раутовского района.

С 1 октября 1948 года — в составе Сосновского сельсовета Сосновского района.

С 1 января 1949 года учитывается, как деревня  Кривко Сосновского сельсовета Сосновского района.

С 1 декабря 1960 года — в составе Приозерского района. 

С 1 февраля 1963 года — в составе Выборгского района.

С 1 января 1965 года — вновь в составе Приозерского района. В 1965 году деревня насчитывала 429 жителей. 

По данным 1966, 1973 и 1990 годов деревня Кривко входила в состав Сосновского сельсовета.

В 1997 году в деревне Кривко Сосновской волости проживали 1187 человек, в 2002 году — 1208 человек (русские — 90 %).

В 2007 году в деревне Кривко Сосновского СП проживали 1430 человек, в 2010 году —  1214 человек.

География 
Деревня расположена в южной части района на автодороге  (Орехово — Петяярви).

Расстояние до административного центра поселения — 6 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Сосново — 7 км. 

В деревне находятся озёра Малое Кривко и Большое Кривко. К югу от посёлка протекает река Сосновка.

Демография

Инфраструктура 
В деревне расположен племенной завод «Расцвет».

Улицы 
Алмазная, Вишневая, Воскресенская, Восточная, Домостроительная, Дружная, Крымская, Летний переулок, Малый переулок, Надежды, Песочная, Просторная, Радужный переулок, Спортивная, Урожайная, Фестивальная, территория Хутор Ветлечебница, Цветочная, Яблоневая.

Примечания 

Населённые пункты Приозерского района